Помбал () — португальська власна назва.

Особи 
 Маркіз Помбальський — титул і прізвисько Себаштіана де Карвалю.

Топоніми

Помбал (Параїба) — муніципалітет.

Помбал (Алфандега-да-Фе) — парафія. 
 Помбал (Карразеда-де-Ансіайнш) — парафія. 
 Помбал (Португалія) — місто.
 Помбал (район)  — район (фрегезія) в Португалії, входить в округ Лейрія, є складовою частиною муніципалітету Помбал.

Див. також  
 Помбальський стиль